

Hagionymes 

 Marceau ou Marcel d'Argenton († entre 270 et 275), martyr sous Aurélien à Argenton-sur-Creuse dans le Berry ; fêté le 29 juin.

Patronyme 

 André Marceau (1946-), évêque catholique français
 Auguste Marceau (1806-1851), capitaine de frégate et neveu de François Séverin Marceau
 Félicien Marceau (1913-2012), romancier et essayiste français d'origine belge
 François Séverin Marceau  (1769-1796), général de l'armée française
 Karina Marceau (1972-), journaliste, animatrice, réalisatrice et productrice de télévision québécoise
 Louis Marceau (1927-2018), avocat, juriste et magistrat canadien
Maurice Marceau (1905-1979), comédien français
 Nicolas Marceau (1964-), universitaire, économiste et homme politique québécois
 Picard Marceau, chirurgien québécois
 Pierre Marceau (1991-), catcheur français
 Victor Marceau (1902-1990), accordéoniste et compositeur
 Valentin Marceau (1991-), auteur-compositeur-interprète et chanteur français.

Pseudonyme 

Marcel Marceau (1923-2007), dit le mime Marceau, acteur et mime français
Sophie Marceau (1966-), actrice et réalisatrice française

Prénom 

Marceau est aussi un prénom révolutionnaire, présent dans le calendrier républicain en référence au saule marsault. Existant déjà comme prénom, il bénéficie en outre de la popularité du général Marceau (voir ci-dessus). Il reste utilisé tout au long du , connaît un pic dans les années 1910, puis son usage recule jusqu’au début des années 1980 où il disparaît presque. Depuis le milieu des années 1990, il est attribué environ 200 fois par an. 

Il se fête le  du calendrier grégorien (soit le 21 thermidor du calendrier républicain).

 Marceau Pivert (1895-1958), instituteur, syndicaliste et militant socialiste français.
 Marceau Constantin (1918-2017), artiste peintre français
 Marceau Crespin, colonel français (1915-1988).
 Marceau Somerlinck, footballeur français (1922-2005).
 Marceau Long, haut fonctionnaire français (1926-2016).

Toponymes et odonymes 

 Marceau, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Donzac.
 Doussard est une commune Haute-Savoyarde contenant un village nommé Marceau.
 Alma - Marceau, station de métro parisienne. 
 Avenue Marceau, avenue parisienne.
 Avenue Marceau à Courbevoie
 Villa Marceau, autre voie parisienne dans le .
 Lycée Marceau, à Chartres.
 île Marceau, un îlot de Nouvelle-Calédonie

Hagiotoponymes

Navires 

Plusieurs bâtiments de la marine française portent ce nom :
 Marceau, cuirassé lancé en 1887.
 Marceau, contre-torpilleur de la classe Mogador, inachevé (en cours de construction en 1940).
 Marceau, contre-torpilleur ; navire allemand construit en 1941, prise de guerre en 1945, passé sous pavillon britannique puis rétrocédé à la France en 1946.

Références

Voir aussi 

 Saule marsault

Prénom révolutionnaire
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom
Patronyme français
Prénom français
Prénom masculin
Homonymie de bateaux